Toto je seznam měst v Nigeru.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 2 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 20. listopadu 1977, 10. května 1988 a 20. května 2001, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a správní jednotky (departementy), do nichž města náleží. Niamey představuje samostatný distrikt a nepatří do žádného departementu. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Institut National de la Statistique
 World Gazetteer - počty obyvatel nigerských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel nigerských měst v historii

 
Niger
města